Die Internationale Badische Meisterschaften um den Techem Cup – Zell 2004 war ein Tennisturnier, das vom 29. Juni bis 4. Juli 2004 in Zell am Harmersbach stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 12 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 78 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 70 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 63 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Zell am Harmersbach